Список та короткий опис епізодів англійського телесеріалу «Дживс і Вустер».

Серіал виходив на екрани з 22 квітня 1990 року по 20 червня 1993. Загалом знято 4 сезони (23 серії).

Опис сезонів

Сезон 1 (1990) 

Режисер — Роберт Янг.

Сезон 2 (1991) 

Режисер — Саймон Ленгтон.

Сезон 3 (1992) 

Режисер — Фердінанд Фейрфакс.

Сезон 4 (1993) 

Режисер — Фердінанд Фейрфакс.

Посилання 
 Сезони та епізоди серіалу на imdb.com

Дживс і Вустер